Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arnaud Di Pasquale che ha battuto in finale Joan Balcells 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Joan Balcells (finale)

 Michal Tabara (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Marc López (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2002